A 31.ª edição da Volta à Romandia disputou-se de 10 de maio a 15 de maio de 1977 com um percurso de 775,6 km dividido num prólogo inicial e 6 etapas, com início em Friburgo, e final em Genebra.
O vencedor foi o italiano Gianbattista Baronchelli, cobrindo a prova a uma velocidade média de 33 km/h.

Etapas

Classificações 

Assim ficaram os dez primeiros da classificação geral da segunda edição do Volta à Romandia

Referências

Ligações externas 

 Volta à Romandia em Procyclingstats

1977
1977 na Suíça
1977 no ciclismo